Анастасія Павлюченкова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Елісе Мертенс виграла титул, у фіналі перемігши Айлу Томлянович з рахунком 6–2, 7–6(7–4).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2018, одиночний розряд
2018 у марокканському спорті